Otoki, un personnages de l’Habitant de l'infini ;

Toponyme 
En Pologne, Otoki désigne :
 Otoki, une localité de la voïvodie d'Opole.
 Otoki, une localité de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

Homonymie de localités